Йожеф Сен (; 9 июля 1805, Пешт — 13 января 1857, там же) — известный венгерский шахматист и шахматный теоретик XIX века.

Был одним из сильнейших игроков того времени, и его называли «Венгерским Филидором». В международном турнире в Лондоне (1851) занял 5-е место.

Открыл шахматный клуб в Будапеште (1839).

Автор позиции, получившей название «партия трёх пешек» (белые: Крd1, пп. a2, b2, c2; черные: Крe8, пп. f7, g7, h7). Доказал, что в этой позиции выигрывает тот, чья очередь хода.

В 1842—1845 годах совместно с группой венгерских шахматистов играл матч по переписке Пешт — Париж, в котором был применён дебют, получивший в теории название «Венгерская партия» (1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 Kb8-c6 3. Cf1-c4 Cf8-е7).

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080511173705/http://batgirl.atspace.com/Szen.html 
 https://web.archive.org/web/20100708051954/http://www.magyarsakkszerzok.com/szen_j.htm 
 
Личная карточка Йожефа Сена на сайте 365Chess

Шахматисты Венгрии
Шахматные теоретики